Колеина () — деревня в Червенском районе Минской области Белорусии. Входит в состав Ляденского сельсовета. Население — 2 человека (2022).

Географическое положение 
Находится в 4 километрах к северу от железнодорожной станции Гродянка на линии Гродянка-Верейцы, в 24 км от Червеня, в 86 км от Минска.

История 
Населённый пункт известен с XIX века. Согласно переписи населения Российской империи 1897 года
застенок Якшицкой волости Игуменского уезда Минской губернии, насчитывавший 12 дворов, 65 жителей. В начале XX века дворов было 8, население — 75 человек. На 1917 год деревня, в которой насчитывалось 14 домов, 97 жителей. В Великую Отечественную войну в районе деревни шли ожесточённые бои. На деревенских кладбищах расположена братская могила погибших здесь советских солдат и партизан, в 1971 году на ней был поставлен памятник-обелиск. На 1997 год в деревне было 6 домов и 8 жителей.

Промышленность 
Недалеко от Колеины, в урочище, на месте опустевшей деревни Трёхгранный Дуб расположен червенский асфальтобетонный завод «Вёска Эмульбит».

Население 
По данным переписи населения Белоруссии 2009 года население деревни составляло 4 человека.

Примечания

Литература 
 

Населённые пункты Червенского района